Футболист года в Швейцарии — ежегодная награда, вручаемая лучшему футболисту играющему в чемпионате Швейцарии на основе голосования, которое проводится среди представителей футбольного союза Швейцарии и Швейцарской Суперлиги.

С 1972 года по 1998 год награда вручалась в двух видах — лучшему швейцарскому футболисту и лучшему игроку-легионеру, выступающему в местном чемпионате, с 1998 года эти призы объединили.

Лауреаты

Иностранный игрок года

Ссылки 
 RSSSF
 World of Football

Футбол в Швейцарии
Футбольные награды
Награды, появившиеся в 1973 году
Награды Швейцарии